Фанин има више значења:
 Округ Фанин (Џорџија)
 Округ Фанин (Тексас)